

Musica 
 Eriksen – gruppo musicale norvegese

Persone 
 Aage Eriksen (1917-1998) – lottatore norvegese, specializzato nella lotta greco-romana
 Arne Eriksen (1918-2013) – calciatore norvegese, di ruolo attaccante
 Bengt Eriksen (1965) – ex calciatore norvegese, di ruolo centrocampista
 Christian Eriksen (1992) – calciatore danese, di ruolo centrocampista
 Edvard Eriksen (1876-1959) – scultore danese naturalizzato islandese
 Eivind Eriksen (1973) – ex calciatore norvegese, di ruolo attaccante
 Erik Eriksen (1902-1972) – politico danese
 Erik Eriksen (1939) – allenatore di calcio ed ex calciatore norvegese, di ruolo difensore
 Hans Erik Eriksen (1977) – allenatore di calcio ed ex calciatore norvegese, di ruolo centrocampista
 Hans Julius Eriksen Norbye (1987) – calciatore norvegese, di ruolo difensore
 Helén Eriksen (1971) – cantante e sassofonista norvegese
 Ingvald Eriksen (1884-1961) – ginnasta danese
 Jens Eriksen (1969) – ex giocatore di badminton danese
 Johannes Thorvald Eriksen (1889-1963) – lottatore danese, specializzato nella lotta greco-romana
 John Eriksen (1957-2002) – calciatore danese, di ruolo attaccante
 Lars Erik Eriksen (1954) – ex fondista norvegese
 Lars-Kristian Eriksen (1983) – calciatore norvegese, di ruolo difensore
 Lasse Eriksen (1959) – ex calciatore norvegese, di ruolo difensore
 Leif Eriksen (1909-1970) – calciatore norvegese, di ruolo centrocampista
 Leif Eriksen (1940) – ex calciatore norvegese, di ruolo attaccante
 Marius Eriksen (1886-1950) – ginnasta norvegese
 Marius Eriksen (1922-2009) – aviatore, sciatore alpino, allenatore di sci alpino e attore norvegese
 Nils Eriksen (1911-1975) – allenatore di calcio e calciatore norvegese, di ruolo difensore
 Rita Eriksen (1996) – cantante norvegese
 Rolf Vevle Eriksen (1923-2007) – calciatore norvegese, di ruolo difensore
 Stein Eriksen (1927-2015) – sciatore alpino norvegese
 Stig-Are Eriksen (1970) – ex biatleta norvegese
 Thomas Bruun Eriksen (1979) – ex ciclista su strada danese
 Torun Eriksen (1977) – cantante norvegese
 William Eriksen (1909-1999) – calciatore norvegese, di ruolo attaccante

Personaggi immaginari 
 Marshall Eriksen – personaggio della sitcom How I Met Your Mother